Добросусі́дська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Добросусідська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Добросусідська вулиця — вулиця в місті Ніжин Чернігівської області.
 Добросусідська вулиця — вулиця в місті Прилуки Чернігівської області.

Вулиці